Un privilège, du latin juridique privilegium (« loi concernant un particulier »), est à l'origine une disposition juridique conférant un statut particulier qui déroge à la loi générale.

Le mot peut désigner : 
sous l'Ancien Régime : 
en général, les privilèges sont les droits et obligations particulières reconnus par la Coutume ou concédés par lettres patentes du roi à un corps constitué comme la noblesse, le clergé, un métier, les habitants d'une province ou d'une ville, à ou à une catégorie sociale comme les mineurs, les femmes, les pauvres, ou à un particulier comme le propriétaire d'une manufacture, un éditeur, etc ; 
dans le statut de la librairie, le privilège est une autorisation exclusive d'imprimer un ouvrage ; 
 sous la Révolution, le terme est utilisé par la Bourgeoisie pour désigner avec une connotation négative les privilèges fiscaux de la Noblesse et du Clergé ; 
en sciences sociales, un privilège social désigne les avantages fournis par l'organisation sociale à une catégorie sociale dominante, au détriment de d'autres catégories sociales.
plus généralement, dans différents systèmes juridiques, un privilège est un type particulier d'acte, au sens de la diplomatique ;  
pour la société actuelle, et dans un sens usuel, le privilège est un droit accordé aux uns, mais pas aux autres (catégories professionnelles, sociales, fiscales, groupes d’individus).
en droit moderne :
en droit civil et commercial, un privilège est le droit d'origine légale accordé à un créancier d'être payé sur le prix de vente des biens du débiteur de préférence aux autres créanciers ; 
en droit administratif, le privilège du préalable est un droit spécifique dont dispose l'administration, avec le recours dans certains cas à l'exécution d'office ; 
en droit canonique, un privilège est une loi ou un règlement qui ne s'applique qu'à une personne physique ou morale ; voir aussi Privilège paulin ;
en informatique, un privilège permet à un administrateur d'effectuer des actions que les simples utilisateurs ne peuvent faire.
 Privilèges est un essai de Simone de Beauvoir publié en 1955.
 Privilège (Privilege) est un film de Peter Watkins sorti en 1967.
 Privilège est une collection littéraire du Club français du livre.

Voir aussi 
For (droit)